Volcán kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Volcán (ort), Jujuy,

Colombia 

 Chiles, vulkan,